Castelana (nom occità) (en francès Castellane) és un municipi francès situat al departament dels Alps de l'Alta Provença, dins la regió de Provença-Alps-Costa Blava. És la sotsprefectura francesa menys poblada.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis dels Alps de l'Alta Provença